Солод Денис Дмитрович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Солод Юрій Васильович (* 27 квітня 1972) — народний депутат України 8-го скликання.

 Солод — продукт штучного пророщування злакових культур.